Вілле́-сюр-Сольно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Безансона, 38 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілле-сюр-Сольно на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-сюр-Сольно на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-сюр-Сольно на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-сюр-Сольно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-сюр-Сольно на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона